Estádio Humberto Parente – stadion w Mosqueiro, Pará, Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywają kluby Pedreira Esporte Clube.

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Pará